Charles Blount
Gminy w USA:
 Blount (ang. Blount Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Blount (ang. Blount County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Blount (ang. Blount County) – w stanie Tennessee

Zobacz też Blunt